Наджаф Нариман оглы Нариманов (; ) — участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Сын видного азербайджанского политического деятеля и драматурга Наримана Нариманова.

Биография 
Наджаф Нариманов родился 2 декабря 1919 года в Баку в семье Наримана Нариманова. С 1939 года в РККА. В 1940 году окончил Киевское военное училище. Сражался на Сталинградском и Южном фронтах. Был командиром взвода роты по ремонту танков 58 отдельного гвардейского ремонтно-восстановительного батальона 2-го гвардейского механизированного корпуса.

В своем подразделении Нариманов увеличил производительность и качество выпускаемых из ремонта моторов, организовал сложный вид ремонта моторов — шлифовку и расточку. За время работы не имел ни одного акта рекламации. Взвод Нариманова производил не только средний, но и капитальный ремонт моторов, благодаря чему сохранил для корпуса 25 боевых машин. Взвод постоянно выполнял план по ремонту на 130—150 %. Взвод под командованием Наджафа Нариманова обслужил в общей сложности 105 машин. Сам Нариманов внёс несколько рационализаторских предложений по ремонту моторов.

Гвардии старший техник-лейтенант Наджаф Нариманов погиб в бою 10 сентября 1943 года у города Волноваха (Украина), в ходе Донбасской операции. Приказом № 16/н по 2-мй гвардейскому механизированному корпусу от 18 марта 1944 года Нариманов посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Одна из улиц Баку носит имя Наджафа Нариманова.

Генеалогия

Ссылки 
 Танкисты на сайте savash-az.com
 Azərbaycanın oğulları Stalingrad döyüşlərində 

Танкисты Великой Отечественной войны
Военные Азербайджана